Ви́ктор Тито́в:
 Титов, Виктор Абросимович (1939—2000) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Титов, Виктор Александрович (1922—2003) — советский и российский художник-монументалист.